Stylophora (koraal), geslacht van koralen
 Stylophora (stekelhuidige), uitgestorven klasse van zeelepelachtigen (stekelhuidigen)